Рисково — название населённых пунктов в России:

 Рисково — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Рисково — деревня в Порховском районе Псковской области.